Эрни Лайвли (; 29 января 1947, Балтимор, Мэриленд, США — 3 июня 2021, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

Лайвли родился под именем Эрнест Браун в Балтиморе, штат Мэриленд. В 1979 году он женился на управляющей талантами Элен Лайвли и взял её фамилию. Они являются родителями Блейк и Эрика Лайвли, также он усыновил детей Элен от предыдущего брака Лори Лайвли, Робин Лайвли и Джейсона Лайвли. Он известен по ролям в фильмах «Пассажир 57», «Джинсы-талисман» и «Джинсы-талисман 2».

Фильмография

Примечания

Ссылки